Siemens A31 — мобільний телефон фірми «Siemens Mobile», що вийшов на ринок 2005 року. Один із останніх трьох телефонів, що вийшов під маркою Siemens, два інші - AL21 та AF51.

A31 вийшов на ринок уже після того як компанія Benq Mobile придбала Siemens Mobile, але ще до оголошення нового бренду Benq-Siemens. Його нумерація порушує традиційну номенклатуру Siemens, оскільки телефони Siemens A25 і A35 вийшли наприкінці 1990-х років. 

Зовні та всередині телефон поєднує в собі риси моделей Siemens A75 та Siemens C75: за формою корпус і розташування цифрових клавіш нагадує C75, але подібно до A75 має чотирипозиційну навігаційну клавішу без кнопки вибору посередині. Роль кнопки вибору виконує права функціональна клавіша. Дисплей має більшу, ніж у A75 роздільну здатність, тому в порівнянні з ним шрифти та іконки виглядають задовільно. 

Програмне забезпечення переважно таке саме, що й у 45-та та 55-ї серій. Меню має 10 іконок, при натисканні на які відкриваються списки. У пам'ять вбудовано дві Java-гри - морський бій та Marble Crossing, а також короткі розмовники англійської та німецької мов. 

На відміну від старих телефонів Siemens, ця модель має тонкий роз'єм для блоку-живлення та USB-кабелю.

Недоліком телефону експерти TerraLab називають повільність картинок, що можна пояснити недостатньою потужністю процесора та інерційністю дисплею.

Характеристики

Примітки

Посилання 
  
 

A
Мобільні телефони, представлені в 2005 році